Сокращение PLT, plt может означать:
 PLT (от ) — тромбоциты.
 .plt — расширение имени файла, которое может обозначать следующие форматы:
 файл данных для графопостроителя (плоттера, ; отсюда сокращение); действительный формат данных в файле зависит от модели плоттера. Широко распространён формат HPGL; среди других форматов можно упомянуть ;
 список координат точек (; отсюда сокращение) трека для программы .

См. также 
 ТПЛ-фенотип () — клеточный фенотип, установленный методом типирования примитированными лимфоцитами